Голопуповка может означать:
 Голопуповка — прежнее название села Амонаш Канского района Красноярского края России.
 Голопуповка — прежнее название села Байтерек Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахстана.
 Голопуповка — прежнее название села Трёхозёрки Целинного района Курганской области России.